Шмалій Валерій Олександрович (1986—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шмалій Юрій Семенович (* 1953) — український науковець, доктор технічних наук, професор.

Див. також 
 Смалій
 Смолій